Der Skisprung-Grand-Prix 2015 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2015) war eine von der FIS vom 31. Juli bis zum 27. September 2015 bei den Männern sowie vom 14. August bis zum 19. September bei den Frauen ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasste bei den Männern elf Einzel- und zwei Teamwettbewerbe, von denen acht Wettbewerbe in Europa und sechs Wettbewerbe in Asien stattfanden, sowie bei den Frauen ein in Europa und vier in Asien durchgeführte Einzelwettbewerbe.

Ergebnisse und Wertungen Männer

Austragungsorte und Springen 

Das ursprünglich am 5. August geplante Springen in Klingenthal wurde aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen

Austragungsorte und Springen 
:

 14. August 2015: HS96 Einzel

:

 5. September 2015: HS106 Einzel
 6. September 2015: HS106 Einzel

:

 12. September 2015: HS106 Einzel
 13. September 2015: HS106 Einzel

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2015/16
 Skisprung-Continental-Cup 2015/16

Weblinks 
Grand-Prix Männer
 

Grand-Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2015